Sitalkes () ist der Name mehrerer antiker Persönlichkeiten:

 Sitalkes (Odrysenkönig) († 424 v. Chr.), Sohn des Teres, fiel 429 v. Chr. in das Reich des makedonischen Königs Perdikkas II. ein
 Sitalkes (Offizier), († 324 v. Chr.), Offizier Alexanders des Großen